W sezonie 1925/26 odbyła się 51. edycja Pucharu Anglii i zarazem pierwsza, która rozegrana została według nowego formatu. Drużyny z First i Second Division, przystąpiły do rozgrywek w 3. rundzie. 

Zwycięzcą tej edycji został Bolton Wanderers, który pokonał w finale na Wembley Manchester City 1:0. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył David Jack.

W każdej rundzie mecze, poza półfinałami i finałem, odbywały się na stadionie drużyny wylosowanej na pierwszym miejscu w parze. Spotkania rozgrywano w soboty lub w dni powszednie. W przypadku wyniku remisowego rozgrywano mecz powtórkowy na stadionie drużyny wylosowanej na drugim miejscu w parze. Po 90 minutach powtórki zarządzano dogrywkę; jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia rozgrywano kolejne powtórki na neutralnym stadionie do momentu wyłonienia zwycięzcy.

Pierwsza runda
Do pierwszej rundy przystąpiło 40 drużyn z Third Divison North i Third Division South, a także 25 spoza Football League, które przeszły przez kwalifikacje. Cztery trzecioligowe kluby (Millwall, Bristol City, Crystal Palace i Plymouth Argyle) dostały wolny los i zaczęły turniej od 3. rundy, zaś cztery zespoły z Second Division, Barnsley, Darlington, Oldham Athletic i Swansea Town wystartowało w 1. rundzie. Aby uzyskać wymaganą liczbę 76 drużyn, dokooptowano kolejnych siedem; były to: Clapton, St. Albans City, London Caledonians, West Stanley, Northfleet United, Dulwich Hamlet, Southall.

38 spotkań zaplanowano na sobotę, 28 listopada 1925.

Powtórki

2. powtórka

3. powtórka

Druga runda
Termin meczów zaplanowano na sobotę, 12 grudnia 1925 roku.

Powtórki

Trzecia runda
Do trzeciej rundy przystąpiło 40 z 44 zespołów z First i Second Division, a także cztery drużyny z Third Division South. Zespół Corinthian wystartował w trzeciej rundzie bez konieczności rozgrywania eliminacji. 

Termin spotkań ustalono na sobotę, 9 stycznia 1926 roku.

Powtórki

2. powtórka

Czwarta runda
Mecze 4. rundy rozegrano 30 stycznia 1926 roku.

Powtórki

Piąta runda
Termin meczów ustalono na sobotę,  20 lutego 1926 roku.

Powtórki

Szósta runda
Mecze ćwierćfinałowe rozegrano w sobotę, 6 marca 1926 roku.

Powtórka

2. powtórka

Półfinały 
Obydwa spotkania rozgrywane były na stadionach neutralnych. Terminy ustalono na sobotę, 27 marca 1926 roku.

Finał 
Mecz rozegrano, na Wembley, w sobotę, 26 kwietnia 1926 roku.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

Przypisy 

1925 w piłce nożnej
1925 w Wielkiej Brytanii
1926 w piłce nożnej
1926 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej